Adolf Palowicz (1889-1951) – działacz spółdzielczy i związkowy na Śląsku Cieszyńskim, brat Jana i Karola
 Aleksander Palowicz – polski bramkarz, a następnie trener piłki nożnej
 Jan Palowicz (1897-1968) – polski działacz spółdzielczy, działacz PPS i PZPR, brat Adolfa i Karola
 Leonard Palowicz – polski marynarz, członek załogi ORP "Orzeł"

Polskie nazwiska